

Гранітово () — село в Видинській області. Входить до складу общини Белоградчик.
 Гранітово () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Єлхово.